

Arte 
 Dittico Wilton – dittico del Quattrocento, autore ignoto

Geografia 
 Isola di Wilton – isola russa, appartenente all'arcipelago artico della Terra di Francesco Giuseppe

 Regno Unito
 Wilton – parrocchia civile del North Yorkshire
 Wilton – paese del Wiltshire
 Stati Uniti d'America
 Wilton – città della Contea di Shelby, Alabama
 Wilton – città della Contea di Little River
 Wilton – census-designated place della Contea di Sacramento, California
 Wilton – città della Contea di Fairfield, Connecticut
 Wilton – città della Contea di McLean e della Contea di Burleigh, Dakota del Nord
 Wilton – città della Contea di Muscatine, Iowa
 Wilton – città della Contea di Franklin, Maine
 Wilton – città della Contea di Beltrami, Minnesota
 Wilton – città della Contea di Hillsborough, New Hampshire
 Wilton – città della Contea di Saratoga, New York
 Wilton – città della Contea di Monroe, Wisconsin

Persone 
 Cecil Louis Wilton – aracnologo neozelandese 
 Penelope Wilton – attrice inglese
 Serlone di Wilton – poeta inglese

Altro 
 Wilton-Fijenoord – cantiere navale olandese, operativo dal 1929 al 1999